O30 steht für:
 O30, ICD-10-Code für eine Mehrlingsschwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O30, ehemalige Oberleitungsbuslinie in Ost-Berlin, siehe Oberleitungsbus Berlin (1951–1973)

O30